Са́ммер () — прізвище та ім'я англомовного походження.

Прізвище 
 Донна Саммер (; 1948—2012) —  американська співачка в стилі диско та госпел, лауреатка п'яти премій Греммі. 
 Саммер Іван Адамович — радянський державний діяч, організатор Вукоопспілки, член ВУЦВК.

Ім'я 
 Саммер Глау (; 1981) — американська балерина та акторка.
 Саммер Рей (, справжнє ім'я Деніель Моне, ; 1983) — американська реслерша.

Див. також 
 Саммерс

Прізвища